Arboledas kan syfta på:

Argentina 

 Arboledas, Argentina, Buenos Aires,

Colombia 

 Arboledas (kommun), Norte de Santander, 
 Arboledas, Colombia,

Mexiko 

 Arboledas, Veracruz, 
 Arboledas, Querétaro, 
 Arboledas, Landa de Matamoros,